EZS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Elâzığ (Turchia)